Golfo de San Jorge puede referirse a:

 Golfo de San Jorge, cuerpo de agua en Argentina;
 Golfo de San Jorge, cuerpo de agua en España.